Bundesliga 2011/12 to 49. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej.

W sezonie brało udział 18 klubów. Pierwsze trzy awansowały  bezpośrednio do Ligi Mistrzów. Czwarta weźmie udział w kwalifikacjach do tego turnieju (od 4. rundy kwalifikacyjnej). Piąta drużyna awansowała bezpośrednio do fazy grupowej Ligi Europy. Drużyny z miejsc 6-7 zagrają w kwalifikacjach do Ligi Europy.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże 
Hertha BSC przegrała swoje mecze barażowe z Fortuną Düsseldorf w związku z czym spadła do 2. Bundesligi.

Stadiony

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w Niemczech
2012 w Niemczech